Lycanthrope (licantropo in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Lycanthrope – film del 1999 diretto da Bob Cook

Musica 
Lycanthrope – album dei Mangala Vallis del 2005
Lycanthrope – singolo dei +44 del 2006, dall'album When Your Heart Stops Beating